Duvauchelle est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 René Duvauchelle (1912-1941), résistant français, Compagnon de la Libération ;
  (1932-1983), acteur chilien ;
  (née en 1950), actrice chilienne ;
 Dominique Duvauchelle (1952-1982), journaliste sportif français ayant donné son nom au stade Dominique-Duvauchelle à Créteil ;
  (né en 1972), dit Julio Jung Jr., acteur et metteur en scène chilien ;
 Nicolas Duvauchelle (né en 1980), acteur français.

Toponyme 
 Duvauchelle, ville de Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Léon Duvauchel (1848-1902), écrivain français.

Patronyme français
Patronyme chilien